Gliga:
 Natalia Gliga (* 1940, Cașva, Mureș), o interpretă de muzică populară românească din zona Mureș ului
 Ioan Gliga (* 1944, Ibănești-Pădure, Mureș), un poet român, membru al Uniunii Scriitorilor din România
 Luminița Gliga (* 1975, Brașov), un artist vizual din România

Vezi și 
 Gliganu

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania